Chiesa di Santa Maria della Croce a Campobasso
 Chiesa di Santa Maria della Croce a Casarano
 Chiesa della Madonna della Croce  (detta anche chiesa di San Donnino) a Cortona
 Santuario di Santa Maria della Croce a Crema
 Chiesa di Santa Maria della Croce a Ferrandina
 Chiesa di Santa Maria della Croce al Tempio a Firenze
 Chiesa di Santa Maria della Croce a Foggia
 Chiesa della Madonna della Croce a Matera
 Chiesa di Santa Maria della Croce a Modugno
 Chiesa di Santa Maria della Croce a Montemesola
 Chiesa della Madonna della Croce a Viggiù